

Жарово — село в гміні Пшедеч Кольського повіту Великопольського воєводства
 Жарово — село в гміні Старґард Старгардського повіту Західнопоморського воєводства